Australian Secret Intelligence Service, le service de renseignements extérieur australien.
 ASIS International, une association rassemblant des professionnels de la sécurité et de la sûreté.